Манге́ттен, також Манхе́ттен — острів та адміністратива одиниця Нью-Йорка

 «Мангеттен» — фільм Вуді Аллена (1979)
 «Мангеттен» — американський телесеріал (2014)
 «Мангеттен» — алкогольний напій, коктейль з бурбону

Інші географічні об'єкти
 Мангеттен — місто, штат Канзас
 Мангеттен — місто, штат Монтана
 Мангеттен — селище, штат Іллінойс
 Мангеттен-Біч — місто у штаті Міннесота

Див. також 
 Мангеттенська школа музики
 Мангеттенський міст
 Мангеттенський проєкт
 Мангеттенхендж
 Манхеттенська метрика
 Генеральний план Мангеттена
 Доктор Манхеттен